

Patronyme 

 Charles Pathé (1863-1957), industriel et producteur de films pour le cinéma ;
 Pierre-Charles Pathé (1910-1997), journaliste français, fils de Charles Pathé ;

Entreprises 

 Pathé, société de production de cinéma française ;
 Pathé-Marconi, entreprise française du secteur de l'industrie musicale fondée en 1936.
 , société de production de cinéma américaine, sans lien avec Pathé.

Toponyme 
 Pathe, village du  district de Kale, en Birmanie.

Lien externe 
 
Patronyme berrichon